Andrzej Seweryn (ur. 1946) – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny.
 Andrzej Seweryn (ur. 1948) – polski koszykarz, reprezentant Polski, olimpijczyk.
 Andrzej Seweryn (ur. 1953) – polski pastor baptystyczny.
 Andrzej Seweryn (ur. 1962) – polski naukowiec mechanik.